Об'єкти NGC
Овен (сузір'я)
Еліптичні галактики
Астрономічні об'єкти, відкриті 1786